Le terme chorie peut désigner :

 la Chorie montagneuse, région de moyenne montagne et de taïga en Russie
 le mode de dissémination des graines des plantes